Gio steht für:
 eine Kurzform des italienischen Vornamens Giovanni
 Gio (Rapper), ein Rapper aus Berlin
 eine ethnische Gruppe in Liberia, siehe Gio (Volk)
 die Gemeinde Gío in Spanien

GIO steht für:
 GIO, eine chinesische Behörde (Regierungsinformationsamt, engl. Government Information Office)
 GIO, eine Programmbibliothek, die Teil des GLib-Projektes ist

GiO steht für:
 Gospel im Osten, ein Gospelchor in Stuttgart

Siehe auch:
 Giō

Abkürzung